Kijanović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Kijanović (* 1997), serbischer Sprinter
 Boško Kijanović (* 2000), türkischer Sprinter